Le  terme évolution désigne tout type d'un ensemble de modifications graduelles et accumulées au fil du temps, affectant un objet (planète, relief, océan, objet manufacturé), un être vivant (croissance et vieillissement, par exemple), une population (évolution des espèces), un système (évolution du climat, évolutions historiques, évolutions économiques, évolutions sociales, évolutions linguistiques) ou encore la pensée (évolution des idées) et le comportement (évolution des mœurs).

Biologie 
En biologie, l’évolution est la modification au cours du temps, des groupes d'individus vivants définis, selon leurs différences, comme des espèces. Cette modification est expliquée par la théorie synthétique de l'évolution, mais l'évolution elle-même est un phénomène concret et observable : c'est la différence morphologique et génétique que l’on observe d’une génération à l’autre entre ascendants et descendants, qui ne sont jamais identiques sauf en cas de clonage, et ce sont aussi les changements dans l’effectif, l'aire de répartition et les comportements de la population observée, sa division en groupes de plus en plus différents (spéciation) ou bien le rapprochement de groupes et leur fusion (hybridation, métissage).

Linguistique 
En linguistique, évolution désigne, selon Ferdinand de Saussure les modifications d'une langue au cours du temps (approche diachronique) tant dans le domaine de l'étymologie, de la phonétique historique, de la sémantique, du lexique, de la syntaxe, que du point de vue de la linguistique comparée : elle compare les normes considérées comme des règles d'une langue à un moment précis, à ses états antérieurs, et elle étudie la filiation et la parenté des langues, tout comme l'évolution en biologie permet d'expliquer la filiation et la parenté des espèces.

Anthropologie 
L'anthropologie travaille sur les notions d'évolutionnisme, de darwinisme social et d'eugénisme, qui sont théorisées à partir des années 1880, mais aujourd'hui vivement critiquées. L'anthropologie est une discipline qui a beaucoup réfléchi sur la question de l'évolution, que ce soit par celle de nature biologique ou sociale .

Philosophie 
 L'Évolution créatrice d'Henri Bergson.

Cinéma 

 Évolution, film américain de Ivan Reitman sorti en 2001.
 Évolution, film français de Lucile Hadzihalilovic, sorti en 2015.
 Food Evolution, film documentaire américain de Scott Hamilton Kennedy, sorti en 2016.

Série télévisée 

 Évolution, série télévisée d'animation franco-américaine de Michel Trouillet sorti en 2005.

Beaux arts 
 Evolutie (Évolution), huile sur toile de Piet Mondrian (1911), Kunstmuseum, La Haye.

Littérature 
 Évolution, roman de science-fiction de Stephen Baxter.

Musique

Festival 

 Evolution Festival est un festival italien de heavy metal.

Chanson 

 Evolution est un single de Ayumi Hamasaki sorti en 2001.
 Evolution est une chanson du groupe de Nu Metal Korn, sortie en 2007 sur l'album Untitled.

Album 

 Evolution est un album de Grachan Moncur III sorti en 1963 ;
 Evolution est un album des Hollies sorti en 1967 ;
 Evolution est un album de Journey sorti en 1979 ;
 Evolution est un album de Viper sorti en 1992 ;
 Evolution est un album de Boyz II Men sorti en 1997 ;
 Evolution est un album de Martina McBride sorti en 1997 ;
 Eve-Olution, est un album d'Eve sorti en 2002 ;
 Evolution est un album de Twins sorti en 2003 ;
 Evolution est un album de Masami Okui sorti en 2006 ;
 Évolution, est un album de Passi sorti en 2007 ;
 Evolution est un album de Ten Years After sorti en 2008 ;
 Evolution est un album de Magnum sorti en 2011 ;
 Evolution est un album de Paul van Dyk sorti en 2012 ;
 Evolution est un album de Slum Village sorti en 2013 ;
 Evolution est un album de Anastacia sorti en 2017.
 Evolution est un album de Disturbed sorti en 2018.

Divers

Notes et références 

Homonymie de titre